Abel Botelho, écrivain et homme politique portugais ;
António Botelho, footballeur portugais ;
, avocat et homme politique américain ;
Benjamin Constant Botelho de Magalhães, homme d'État brésilien ;
Carlos Botelho, artiste-peintre, illustrateur et caricaturiste portugais (1899-1982) ;
Carlos Botelho, dit Bottelho, peintre et sculpteur portugais (né en 1964) ;
, médecin et homme politique brésilien ;
João Botelho, réalisateur portugais ;
Júlio Botelho, dit Julinho, footballeur brésilien ;
, médecin, pharmacien et homme politique portugais ;
, ancien dirigeant d'Embraer ;
, footballeur brésilien ;
José Maria Botelho de Vasconcelos, homme politique angolais ;
Pedro Roberto Silva Botelho, footballeur portugais.